

Codici 
 REO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rome (Oregon) (Stati Uniti)

Diritto 
 Reo – nel diritto penale è il soggetto attivo del reato

Geografia 
 Réo – distretto del Burkina Faso, capoluogo della Provincia di Sanguié

Altro 
 Reo – genere di ragni della famiglia Mimetidae
 REO Motor Car Company – casa automobilistica statunitense attiva tra il 1905 ed il 1975.
 R.E.O. – album dei REO Speedwagon del 1976

Altri progetti